FK Kauno Žalgiris este un club de fotbal lituanian din orașul Kaunas, care evoluează în A Lyga.

Palmares 
 Campionatul Lituanian: 0
 3 locul : 2020, 2021
 Cupa Lituaniei: 0

Participări în campionatele lituaniene

FK Spyris (2013–2015)

FK Kauno Žalgiris (2016–)

Lotul actual 
Actualizat ultima dată la 20 ianuarie 2023.''

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

 

 
 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Jucători notabili 
  Andrius Velička
  Arūnas Klimavičius
  Ignas Dedura
  Linas Pilibaitis
  Gratas Sirgėdas
  Egidijus Vaitkūnas

Antrenori
  Laimis Bičkauskas, 2013–2016
  Vitalijus Stankevičius, 2017 
  Laimis Bičkauskas/ Ignas Dedura / Andrius Velička, 2017 
  Johnatan McKinstry 2017
  Mindaugas Čepas 2018–2019 
  Rokas Garastas, 2019–

Referințe

Legături externe 
 Site-ul oficial
 (Facebook)
 Soccerway
 alyga.lt
 Globalsportsarchive

Kauno Žalgiris
Fondări în 2004